Bedford Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bedford Historic District (Ohio), NRHP-Nr. 04000712
 Bedford Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 83004187
 Bedford Historic District (Virginia), NRHP-Nr. 84000031